Le « dollar Lafayette» est une pièce de monnaie en argent américaine d'une valeur de 1 dollar émise dans le cadre de la participation des États-Unis à l'Exposition universelle de 1900 à Paris. La pièce, œuvre du graveur , montre Gilbert du Motier de La Fayette avec George Washington, héros de la guerre d'indépendance des États-Unis. Il est le premier dollar en argent commémoratif émis, avant le  en 1983. C'est également la première pièce de monnaie américaine à représenter des citoyens américains — si l'on met à part le dollar en or type 1854 qui représente à l'avers le profil d'un Amérindien.

Notes et références 

Lafayette
Gilbert du Motier de La Fayette
George Washington